Thalía Flores y Flores (nacida en Cuenca, Ecuador) es una periodista y analista política ecuatoriana.

Reseña biográfica 
No existen datos relativos a su niñez y adolescencia. Sin embargo, en varias entrevistas ha mencionado que desde sus primeros años, y junto a su familia, presentó interés por la lectura de revistas y la escritura de columnas de opinión.

Estudios y trayectoria periodística 
Realizó sus estudios universitarios en periodismo, en la Universidad de Cuenca, mientras comenzaba su carrera profesional como corresponsal del Diario HOY, donde formó parte de la sección Blanco y Negro, un semanario de investigación originado en 1993.

Posteriormente, se desempeñó como docente en la Universidad del Azuay(UDA), institución en la que dictó la asignatura de Análisis de Contenido. Fue becaria de la Fondation Journalistes en Europa, con sede en París.

Ha sido corresponsal, editora política, editora general, subdirectora de información del Diario HOY y jefe de redacción en Diario Expreso.Se ha desempeñado como columnista en diarios y medios digitales como El Comercio, El Universo y Primicias.

Es conductora del programa de radio “Descifrando con Thalía Flores”, transmitido en Radio Centro.Además, es corresponsal del Diario ABC de España.

Reconocimientos 

 Editorialista mujer más leída de Ecuador en 1996.
 Nombrada como Periodista del año, en 2005, por la Revista Hogar.
 En 2008 fue parte del Jurado del Concurso Jorge Mantilla Ortega, organizado por la Universidad de las Américas que premió a los mejores trabajos periodísticos del país.

Publicaciones

Capítulos de libro 

 «Prensa y poder, relación de líneas paralelas. En el Ecuador de hoy, ¿es posible una información periodística, responsable, veraz y transparente?».(2008). En María Fernanda Cañete, ed. Asamblea, Democracia, Medios de Comunicación. Los medios de comunicación frente a la Asamblea Constituyente ¿Pueden contribuir a la construcción de un Ecuador más democrático?. Quito, Ecuador: Ediciciones Abya Yala. pp.15-22. ISBN 978-9978-22-731-2. Consultado el 03-03-2023 
 «El techo de cristal».(2004). En María Fernanda Cañete y Cristina Burneo, ed. Reflexiones sobre mujer y política. Memorias del Seminario Nacional. Los cambios políticos en Ecuador: perspectivas y retos para la mujer. Quito, Ecuador: CEDIME. pp.95-100. ISBN 9978-22-446-7. Consultado el 03-03-2023.
 «Introducción del capítulo La Nueva Ciudadanía y las respuestas políticas e institucionales». (2000). En María Fernanda Cañete y Viviana Mosquera, ed. La crisis ecuatoriana: Sus Bloqueos Económicos, Políticos y Sociales. CEDIME. pp. 177-180. ISBN 9978-41-642-0. Consultado el 03-03-2023.
 Corrupción y Democracia: El caso Dahik. (1995). CEDEP. Consultado el 03-03-2023.n

Artículos de opinión

Política nacional 

 «Guillermo Lasso y Diana Salazar, en choque constante y peligroso». Primicias. Consultado el 4 de marzo de 2023.
 «Lasso y Nebot, derrotados por Correa. Nueva geografía política en Ecuador». Primicias. Consultado el 4 de marzo de 2023.
 «Solo falta el salvoconducto para Duarte; la impunidad indigna». Primicias. Consultado el 4 de marzo de 2023.
 «Fiscalía dinamita el 'Gobierno del Encuentro'; Lasso se contradice». Primicias. Consultado el 4 de marzo de 2023
 
 «Mida sus palabras, presidente Lasso». Primicias. Consultado el 4 de marzo de 2023.
 «Correa, Nebot y Saquicela hacen política en offside». Primicias. Consultado el 4 de marzo de 2023.
 Opinión: antología de editoriales aparecidos en Hoy, 1994

Coyuntura internacional 

 «El Mundial del desierto y la gloria de Enner Valencia». Primicias. Consultado el 4 de marzo de 2023.
 «Miami, los petrolavadores y sus mansiones». Primicias. Consultado el 4 de marzo de 2023.
 «Ecuador y la amenaza del 'Armagedón nuclear'». Primicias. Consultado el 4 de marzo de 2023.
 «Geopolítica y drogas, el nuevo escenario para Ecuador y Colombia». Primicias. Consultado el 4 de marzo de 2023.

Referencias 

Nacidos en Cuenca (Ecuador)
Periodistas de Ecuador